Бакри́ (, , , , ) — имя и фамилия, существующие во многих языках. Известные носители:

Имя 
 Абу Убайд аль-Бакри (1014—1094) — арабский писатель, происходил из древнего и знатного арабского рода.
  — исламский богослов.
 Бакри Сапало (1895—1980) — учёный, поэт, исламский богослов, создатель письменности для языка оромо.
 Шихабуддин аль-Бакри ан-Нувайри (1279—1332) — арабский энциклопедист, автор энциклопедии «Предел желания в науках словесности».

Фамилия 
 Бакри, Абуризал (род. 1946) — индонезийский предприниматель и государственный деятель.
 Бакри, Адам (род. 1988) — израильский актёр арабского происхождения.
 Бакри, Давид Коэн (около 1770—1811) — еврейский алжирский предприниматель.
 Бакри, Жан-Пьер (1951—2021) — французский актёр и сценарист.
 Бакри, Иаков Коэн (1763—1836) — еврейский алжирский и французский предприниматель.
 Бакри, Иосиф Коэн (1740—1817) — еврейский алжирский предприниматель.
  (род. 1953) — израильский режиссёр арабского происхождения, снявший фильм «Дженин, Дженин».

См. также 
 Аль-Бакри (лунный кратер)
 «Бакри и Буснаш»